Daniel Lavoie – cantautore canadese
 Don Lavoie – economista statunitense
 Marc Lavoie – ex schermidore ed economista canadese